Derrick Gervin – ex cestista statunitense
 George Gervin – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Willy Gervin – pistard danese